Собо́р новому́чеников и испове́дников Це́ркви Ру́сской (до 2013 года Собор новомучеников и исповедников Росси́йских) — праздник в честь святых Русской православной церкви, принявших мученическую кончину за Христа или подвергшихся гонениям после Октябрьской революции 1917 года.

Установлен также отдельный праздник, Собор новомучеников, в Бутове пострадавших, в память тех новомучеников, которые приняли смерть на Бутовском полигоне (к 2007 году было известно 289 имён, список возглавляется священномучеником Серафимом (Чичаговым)), который отмечается в 4-ю субботу по Пасхе. Первоначально (определением Архиерейского собора 1992 года) было установлено иные название и правило выбора даты: Изначально «Собор новомучеников и исповедников Российских» праздновался , если этот день совпадал с воскресным днём, а если не совпадал — то в ближайшее воскресенье после . Архиерейский собор 2013 года, вследствие отличия отечественной практики от практики Русской зарубежной церкви, ввёл нынешнее правило относительно времени празднования.

Характеристика 
Гонение на Церковь началось сразу же после прихода большевиков к власти и осуществлялось в различных формах. 25 октября (по старому стилю) 1917 года большевики захватили власть в Петрограде, а уже 31 октября в Царском Селе красногвардейцами без суда был убит протоиерей Иоанн Кочуров — первый по времени новомученик Русской церкви. Вслед за этим число жертв коммунизма среди духовенства, монашествующих и активных мирян быстро пошло сначала на десятки, затем на сотни, а к концу Гражданской войны — уже на тысячи. Одних только православных архиереев с 1918 по 1922 год было казнено более двадцати — примерно каждый шестой-седьмой.

Помимо расправ без суда и следствия, совершавшихся в период Гражданской войны, практически сразу же после прихода к власти большевики издали целую серию декретов, так или иначе направленных против Церкви. Кульминацией антицерковного законодательства большевиков стал декрет СНК РСФСР «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» от 23 января 1918 года. Декретом лишал Церковь права владеть собственностью и вообще прав юридического лица. Легально могли существовать только местные религиозные общины, с которыми власть заключала договора о пользовании церковным имуществом. Целью Совета народных комиссаров была ликвидация Церкви как социального института. Советская власть формально признавала за гражданами право на свободу совести, поэтому на практике священнослужителей и мирян органы ВЧК-ОГПУ-НКВД стали обвинять в политических преступлениях — контрреволюционной деятельности и антисоветской пропаганде — и затем старались добиться, чтобы человек признал себя виновным во враждебной государству политической деятельности. Иногда представители репрессивного аппарата пытались добиться отречения от православной веры, но, в отличие от Римской империи, факты этих попыток, которые были незаконными, не заносились в протоколы допросов.

Борьба за международное признание и начатая Новая экономическая политика, предусматривавшая определённую внутреннюю либерализацию, побудили большевистское руководство, в котором всё более значимой становилась роль Иосифа Сталина, на некоторое время отложить проведение в жизнь ленинских установок. Однако, несмотря на послабление в политической и экономической ситуации, с конца 1920-х годов расстрелы мирян и священников Русской православной церкви возобновились. Гонения на Церковь достигли своего пика в конце 1930-х годов. В ходе большого террора Русская православная церковь и другие религиозные организации в СССР были практически полностью уничтожены. Генеалог Александр Бовкало, изучая составленный в начале 1937 года для митрополита Ленинградского Алексия (Симанского) список подведомственного ему духовенства (включая псаломщиков), смог установить судьбу 885 человек, из которых в 1937—1938 годах было расстреляно 758, то есть 86 %. В эти цифры не включены деятели оппозиционного иосифлянского движения. К концу 1930-х годов внешние проявления церковной жизни стремительно сходили на нет. Из примерно 50 тысяч храмов, имевшихся у Русской православной церкви до революции 1917 года, к концу 1930-х годов незакрытыми оставалось несколько сотен (официально — несколько тысяч, но в большинстве из них службы не велись, поскольку из-за террора некому было служить). В мае 1941 года митрополит Сергий сказал знакомому священнику: «Церковь доживает свои последние дни», однако начавшаяся Великая Отечественная война и выступление Сталина по радио 3 июля 1941 года вынудили власть прекратить преследование религии.

Дата окончания периода новомученичества и исповедничества остаётся дискуссионной. По мнению директора Мемориального центра «Бутово» и члена Церковно-общественного совета по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской Игоря Гарьквого, «время исповедничества продолжалось и в период перестройки: хотя в 1988 г. Церковь была освобождена от тотального контроля со стороны государства, страдальцы за веру находились в тюрьмах и концлагерях до 1991 г.».

Церковная деятельность по увековечиванию и прославлению новомучеников 

 1918 года Поместный собор в Москве издал определение «О мероприятиях, вызываемых происходящим гонением на Православную Церковь», в котором в том числе постановил «установить во всей России ежегодное молитвенное поминовение в день  или в следующий за сим воскресный день (вечером) всех усопших в нынешнюю лютую годину гонении исповедников и мучеников».  было выбрано как дата расстрела митрополита Киевского Владимира (Богоявленского). Был установлен также день крестных ходов в приходах, где были новомученики — понедельник второй недели по Пасхе. Собор выработал механизм фиксации случаев насилия по отношению к Церкви и верующим. На основе этих материалов была составлена листовка, в которой содержались проповедь протоиерея Павла Лахостского «Новые священномученики» и список «Рабов Божиих за веру и Церковь Православную убиенных» (17 имён). Участники собора, профессор Борис Тураев и иеромонах Афанасий (Сахаров) занимавшиеся составлением «Службы всех святых в земле Русской просиявших», включили в эту службу ряд песнопений, посвящённых мученикам, пострадавшим от большевиков.

После окончания Гражданской войны открытое поминовение за богослужением имён убиенных за веру практически прекратилось. Вызвано это было тем, что власть стала рассматривать деятельность убитых в предыдущие годы православных, как правило, как контрреволюционную. Но, несмотря на это, память о российских новомучениках и исповедниках хранилась в церковной среде. Многие священники и епископы поминали их имена за проскомидией.

Московская патриархия в своих официальных заявлениях в течение примерно 60 лет (со времени «легализации» Временного патриаршего Священного синода при митрополите Сергии до эпохи Перестройки) вынужденно отвергала факты преследований за веру в СССР. С позиции существовавших тогда законов и таких государственных учреждений, как Совет по делам религий, мелочно регламентировавших деятельность Русской православной церкви, вопрос о рассмотрении возможности канонизации новомучеников, пострадавших при коммунистическом режиме, не мог быть даже поставлен. Тем не менее, среди верующих в СССР имело место почитание подвижников, подвергавшихся преследованиям со стороны властей.

За пределами СССР шла работа по сбору данных о пострадавшем от репрессий духовенстве. В 1949 году Русская православная церковь заграницей опубликовала первый том книги протопресвитера Михаила Польского «Новые мученики Российские», в 1957 году увидел свет второй том. Это было первое систематизированное собрание сведений о русских мучениках и исповедниках веры. Однако тема канонизации церковных деятелей, пострадавших от советских репрессий, в то время не ещё поднималась. Впервые в РПЦЗ вопрос о канонизации новомучеников был поднят в 1971 году на Архиерейском соборе РПЦЗ, принявшем резолюцию: «Архиерейский Собор с благоговением преклоняется перед священным подвигом Российских новомучеников и сочувствует их прославлению». Из документа следует, что РПЦЗ в этот период не планировала канонизировать новомучеников, выразив лишь сочувствие возможному их прославлению. В 1974 году Архиерейский собор РПЦЗ снова поднял вопрос о канонизации новомучеников, но ограничился лишь подтверждением резолюции предыдущего Архиерейского собора. В среде самой РПЦЗ многие возражали против этого прославления, считая, что «не маленькой Русской Зарубежной Церкви браться за него», что надо подождать того времени, пока сама Русская православная церковь, освободившись от власти безбожников, совершит эту канонизацию. Но наиболее серьёзным препятствием для канонизации новомучеников стало отсутствие их почитания в самой РПЦЗ. В 1981 году, перед самой канонизацией журнал «Православная Русь» констатировал: «ни старшее поколение не молилось им, ни те, у кого они учились. За границей призыв Всероссийского Священного Собора 1917—1918 гг. оставался до недавнего времени не услышанным». Вопреки постановлениям Поместного собора от  1918 года, панихиды по ним не служились, за исключением поминовения отдельными лицами пострадавших родственников.

После долгой подготовки РПЦЗ совершила прославление Собора новомучеников 1 ноября 1981 года на своём Соборе под председательством митрополита Филарета. Эта канонизация, в значительной степени продиктованная политическими настроениями русской эмиграции, была проведена без тщательного предварительного исследования обстоятельств жизни и кончины прославленных лиц. В официальном акте канонизации (при отсутствии имён канонизуемых), подписанном председателем Архиерейского собора митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским Филаретом (Вознесенским) и 14 архиереями, говорится, что канонизация совершена по просьбе некоторых лиц, живущих в России. В документе, подписанном участвовавшими в Соборе архиереями, и в отдельном, посвящённом этому событию послании митрополита Филарета, не указаны имена канонизуемых, за исключением царской семьи, хотя имена пострадавших, предполагавшихся к канонизации, были известны. РПЦЗ прославила не конкретных святых, а скорее феномен мученичества в коммунистическом государстве. К лику святых были причислены все новомученики и исповедники, в том числе те, чьи имена неизвестны.

Канонизация новомучеников и исповедников состоялась в преддверии 1000-летия крещения великого князя Владимира и Киевской Руси. Празднование собора было приурочено к  — дню памяти митрополита Владимира (Богоявленского). Ранее священники, служившие панихиды, не знали имён всех убитых и поимённо называли только известных им лиц, прибавляя слова «и иже с ними». Поскольку в календаре Православной церкви подготовительные недели перед Великим постом иногда начинаются уже в январе, было принято решение, что праздник собора Новомучеников не должен совпадать с воскресными днями подготовительного периода и может отмечаться ранее .

В дальнейшем отсутствие канонизации Собора новомучеников и исповедников со стороны Московского патриархата расценивалось в РПЦЗ как одно из главных препятствий на пути сближения с Церковью в Отечестве.

Прелюдией к прославлению новомучеников и новых исповедников Российских, пострадавших в годы революции и большевистского террора, стала канонизация патриарха Тихона 9 октября 1989 года. В июне 1990 года на Поместном соборе архиепископ Берлинский Герман (Тимофеев) первым из иерархов открыто заявил: «нам нельзя отрекаться от бесчисленных мучеников за веру, нельзя забывать их». Этот Поместный собор рекомендовал Синодальной комиссии по канонизации святых «иметь особое попечение о подготовке материалов к канонизации мучеников, пострадавших за веру в годы гонений, обрушившихся на нашу Церковь в XX веке»

25 марта 1991 года Священный синод Русской православной церкви принял Определение «О возобновлении поминовения исповедников и мучеников, пострадавших за веру Христову, установленного Поместным Собором»  1918 года: «Установить по всей России ежегодное поминовение в день  или в следующий за сим воскресный день всех усопших в нынешнюю лютую годину гонений исповедников и мучеников».

Архиерейский собор Русской православной церкви (1992) определил совершать празднование Собору новомучеников и исповедников Российских  — в день памяти убиения священномученика Владимира (Богоявленского) — в случае совпадения этого числа с воскресным днём или в ближайшую неделю (воскресенье) после него.

Указом Президента России от 14.03.1996 № 378 «О мерах по реабилитации священнослужителей и верующих, ставших жертвами необоснованных репрессий» (ст. 1) был осуждён «Многолетний террор, развязанный большевистским партийно-советским режимом в отношении священнослужителей и верующих всех конфессий».

В 1990-х годах шла подготовка к канонизации новомучеников и исповедников Русской православной церкви, многие святые были прославлены как местночтимые.

Архиерейский собор Русской православной церкви (2000) прославил как известных, так и неизвестных новомучеников и исповедников. Чин канонизации был совершён 20 августа 2000 года. Были прославлены 813 новомучеников и исповедников Российских, свидетельства о подвигах которых были получены из 35 епархий. Кроме того, в Собор новомучеников и исповедников Российских были внесены для общецерковного почитания имена 112 ранее прославленных местночтимых мучеников и исповедников. Деяние о Соборном прославлении новомучеников и исповедников Российских (пункт 14) устанавливает «В послесоборное время поимённое включение в состав уже прославленного Собора новомучеников и исповедников Российских совершать по благословению Святейшего Патриарха и Священного Синода, на основании предварительных исследований, проведённых Синодальной Комиссией по канонизации святых». Было определено также, что в состав Собора святые будут включаться по решению Священного синода Русской православной церкви.

12 марта 2002 года Священный синод утвердил и рекомендовал к богослужебному употреблению в Русской православной церкви службу новомученикам и исповедникам Российским.

Собор новомучеников дополняется по мере обнаружения и изучения сведений о новомучениках и исповедниках; существуют весьма различные оценки числа казнённых и репрессированных в СССР клириков и активных мирян Православной церкви.

Несмотря на то, что тематика преследований по религиозным убеждениям широко обсуждалась в обществе, игумен Дамаскин (Орловский) в сентябре 2007 года «с сожалением отметил невостребованность опыта новомучеников среди современных россиян»:

Если говорить о том, насколько современные люди осведомлены о жизни новомучеников, хотят соприкоснуться с церковным преданием, читают жития, вникают в опыт своих предшественников по жизни в Церкви, то мы должны признать: современные люди не пускают в духовный оборот это наследие. Эта эпоха отошла в вечность, пришли «новые» старые соблазны, и опыт предшественников остаётся неизученным.

6 октября 2008 года Священный синод постановил создать рабочую группу для рассмотрения вопроса о почитании новомучеников и исповедников Российских XX века, канонизованных Русской православной церковью заграницей в период разделения.

25 декабря 2012 года Священный синод образовал Церковно-общественный совет по увековечению памяти новомучеников и исповедников Российских.

29 мая 2013 года решением Священного синода было принято название «Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской».

Бутовский полигон и храм близ него 

9 августа 2001 года правительство Московской области приняло постановление № 259/28 об объявлении бывшего секретного объекта НКВД — КГБ, действовавшего с конца 1930-х и до начала 1950-х годов, «Бутовский полигон» в Ленинском районе Московской области, Государственным памятником истории.

Согласно архивным данным ФСБ, только в период с 8 августа 1937 года по 19 октября 1938 года на Бутовском полигоне были убиты 20 765 заключённых ОГПУ-НКВД; из них 940 — священнослужители и миряне Русской православной церкви.

28 ноября по юлианскому календарю — в день памяти священномученика Серафима (Чичагова) — 1996 года на Бутовском полигоне был освящён небольшой деревянный храм во имя Новомучеников и Исповедников Российских.

3 сентября 2003 года по благословению патриарха Алексия II в месяцеслов Русской православной церкви внесено празднование Собору новомучеников, в Бутово пострадавших, в память о святых, принявших мученическую кончину за православную веру на Бутовском полигоне. Празднование Собору совершается в 4-ю субботу по Пасхе. На май 2009 года включал имена 321 святого.

В мае 2004 года на богослужении, совершённом патриархом Московским Алексием II в Бутове присутствовала первая официальная делегация РПЦЗ во главе с её первоиерархом митрополитом Лавром, находившаяся в России с 15 по 28 мая 2004 года.

Тогда же патриарх Алексий II и митрополит Лавр совместно заложили основание нового, каменного храма Новомучеников и Исповедников к югу от Юбилейной улицы. К 2007 году его строительство было завершено. В храме хранятся многие личные вещи узников ОГПУ-НКВД, принявших мученическую кончину в Бутове.

19 мая 2007 года, после подписания Акта о каноническом общении накануне, патриарх Алексий II и митрополит Лавр совершили великое освящение храма.

Состав и порядок канонизации 

Собор новомучеников и исповедников российских начал формироваться с 1989 года, когда был канонизирован первый святой — патриарх Московский Тихон.

Канонизация подвижников XX века была существенно затруднена после вступления в силу федерального закона от 27 июня 2006 года № 152 (ФЗ «О персональных данных»), предусматривающего закрытия доступа исследователей к судебно-следственным делам, содержащимся в российских архивах.

По мнению протоиерея Георгия Митрофанова: «Среди практикующих христиан России почитание новомучеников не распространилось широко. Да, есть определенные протокольные дни поминовения, есть места проведения поминальных богослужений, как, например, Бутово и Левашово, но все это носит очень, я бы сказал, маргинальный характер, в отличие от почитания таких святых, как, например, блаженная Матрона. Даже, казалось бы, наиболее известный член Собора новомучеников и исповедников — царь-страстотерпец Николай II — почитается неизмеримо меньше разного рода чудотворцев или юродивых, даже подчас, формально неканонизованных».

Календарно-литургические указания и гимнография 
Юбилейный Архиерейский собор Русской православной церкви, проходивший 13—16 августа 2000 года, постановил: «Общецерковное празднование памяти Собора новомучеников и исповедников Российских совершать , если этот день совпадёт с воскресным днём, а если не совпадёт — то в ближайшее воскресенье после ».

В 2002 году утверждена новая служба Собору.

 Тропарь, глас 4-й

 Кондак, глас 3-й

 Величание

 Молитва

Иконография 
В честь новых святых Российских мучеников и исповедников по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, председателя Синодальной Комиссии по канонизации святых, группой ведущих иконописцев Православного Свято-Тихоновского Богословского Института написана икона Собора святых новомучеников и исповедников Российских. Икона создана в стиле памятников начала XVI века. Подвиги святых, в первую очередь мучеников, преподаются в иконе не как видимая, ощутимая глазом реальность, а лишь как воспоминание, очерченное в основных признаках воспоминаемого события и необходимое как свидетельство о подвиге, победе святых над силами зла, но, при этом, подаваемое в контексте образов Царствия Небесного.

Икона состоит из трёх частей: , как главной части, где представлен собор святых, предстоящих в прославленном состоянии; деисусного чина в верхнем ряду; боковых клейм с изображениями мученических подвигов.

 Средник
В верхней части средника расположено название иконы. Сонм святых стоит на фоне православного храма, напоминающего храм Христа Спасителя в Москве, символизирующего Православную церковь, а также её судьбу (разорение, а затем восстановление) в XX веке.

Перед храмом изображён престол, одетый в красное, пасхальное облачение, также символизирующее воскрешение православия в России. На престоле лежит Евангелие со словами Спасителя: «Не убойтеся от убивающих тело, души же не могущих убити…» ().

В нижней части перед престолом изображены Царственные страстотерпцы, а слева и справа две группы новомучеников.

Левую (по отношению к зрителю) группу возглавляет святой патриарх Тихон (по отношению к духовному центру иконы — кресту — группа является правой); правую — святой Пётр (Полянский), митрополит Крутицкий, местоблюститель патриаршего престола. Непосредственно рядом с ними стоят святители митрополиты Казанский Кирилл (Смирнов) и Ярославский Агафангел (Преображенский). За ними стоят епископы-мученики. Епископов слишком много, чтобы изобразить всех, поэтому часть их символически изображена в виде нимбов, возвышающихся над верхним рядом изображённых иерархов.

Ниже архиереев изображены мученики-иереи, монашествующие и миряне, в том числе женщины и дети.

Деисусный чин
В центре деисусного чина помещён образ Христа, восседающего на престоле. В раскрытом Евангелии в Его руках написаны слова: «Аз есмь свет миру» (). Также изображены апостолы Пётр, Павел и Андрей, архангелы Михаил и Гавриил, за которыми стоят русские святые X—XIX веков, символизирующие неразрывную связь новых святых с ранними.

Боковые клейма
На 15 клеймах изображены наиболее известные места мученических подвигов и наиболее выдающиеся страдания святых (слева направо, сверху вниз):

 Соловецкий монастырь, в 1923 году ОГПУ был учреждён Соловецкий лагерь особого назначения.
 Страдание и блаженная кончина священномученика Петра (Полянского), митрополита Крутицкого, местоблюстителя патриаршего престола.
 Суд над священномучеником Вениамином (Казанским) и другими священниками.
 Расстрел Андроника, архиепископа Пермского и Соликамского, и Гермогена, епископа Тобольского и Сибирского.
 Разорение Троице-Сергиевой Лавры и похищение мощей преподобного Сергия Радонежского.
 Убийство великой княгини Елизаветы Фёдоровны 5 июля 1918 года: её вместе с другими мучениками чекисты сбрасывают в шахту (см. мученики Алапаевской шахты).
 Святейший Патриарх Тихон в заточении в Донском монастыре.
 Убийство царской семьи.
 Массовые расстрелы священников в Бутове в 1930-е годы.
 Расстрел крестного хода в Астрахани.
 Убийство Владимира, митрополита Киевского 25 января 1918 года.
 Образ безымянной святой жены с детьми.
 Арест священника в храме во время богослужения.
 Разорение Саровской обители, похищение мощей преподобного Серафима Саровского.
 Расстрел Кирилла, митрополита Казанского в Чимкенте 20 ноября 1937 года.

См. также 

 Список святых новомучеников и исповедников Церкви Русской
 Собор Бутовских новомучеников
 Собор новомучеников и исповедников Радонежских
 Собор новомучеников и исповедников Соловецких
 Новомученики Бутырские
 Список новомучеников и исповедников Российских Московской епархии
 Бутовский крест
 Храм Новомучеников и Исповедников Российских (Железнодорожный)
 Храм Новомучеников и Исповедников Российских в Бутове
 Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской (Дятлово)

Примечания

Литература 

 Салтыков А. А., прот. Описание иконы Собора святых новомучеников и исповедников Российских // Реутов православный. 2003 — № 1 (1) февраль
 Новомученики, исповедники и подвижники благочестия Российской Православной Церкви, прославленные на Архиерейском Соборе 2000 г. — Барнаул, 2003—2004. — 395 с.
 Емельянов Н. Е. Значение подвига новомучеников в воспитании молодого поколения // Рождественские чтения 2008 г. Материалы международной научно-практической конференции «Святоотеческая психология». 30 — 31 января 2008 г. / М. ПИ РАО. 2008. — С. 53—62.
 
 
 Дамаскин (Орловский), игумен Методология и практические особенности исследования подвига новомучеников и исповедников Российских // XVII Международные Рождественские образовательные чтения / Прославление и почитание святых (Москва, 17 февраля 2009 г.): материалы конференции. — М., 2009. — С. 12-25;
 
 
 Васильева О. Ю. Прославление новомучеников и исповедников Российских в XX в. 10-летие исторического Деяния юбилейного Архиерейского Собора // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. — М., 2010. — С. 134—137
 
 Ивлева С. Н. Формирование иконографии Новомученников и Исповедников Российских // Сретенский сборник. Научные труды преподавателей СДС. 2013. — Вып. 4. — С. 367—378
 Безшлеева Н. Ю. Проблема новомученичества в отечественной исторической науке // История и историки: Историографический вестник. 2015. — С. 162—177.
 
 Мазырин А. В., свящ. К вопросу о богословии новомучеников // Церковь. Богословие. История: Материалы IV Международной научно-богословской конференции (Екатеринбург, 5-6 февраля 2016 г.). — Екатеринбург: Екатеринбургская духовная семинария, 2016. — С. 81—91
 Сазонов Д. И. Критерии канонизации репрессированного духовенства применительно к открытию и осмыслению источников // bogoslov.ru, 4 апреля 2017
 Косякина Ю. Л. Принципы формирования иконографии новомучеников и исповедников российских на примере иконы «Собор Челябинских Святых» // Наука ЮУрГУ. Материалы 69-й научной конференции. Министерство образования и науки Российской Федерации; Южно-Уральский государственный университет. 2017. — С. 387—395.
 
 Батракова Л. И., Топоркова В. В., Черняева Д. В.  Новомученики российские — отличия условий канонизации от святых мучеников первых веков // Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт : международная научно-практическая конференция (19 ноября 2018 г. Белгород): сборник статей — Белгород: Издательство ООО «ГиК», 2018. — 487 с. — ISBN 978-5-604-16223-1. — С. 350—352.
 
 
 
 
 
 Аксёнова Г. В., Сокольников Е. В. Мемориализация духовного подвига исповедников и новомучеников Русской Православной Церкви XX века // Профильная школа. — 2019. — № 3 (96). — С. 44-57.

Ссылки 

 Духовное наследие Святых Новомучеников и Исповедников Церкви Русской.
 Официальный сайт Храма новомучеников и исповедников Российских в Поведниках.
 Официальный сайт Храма новомучеников и исповедников Российских на Бутовском полигоне.
 Официальный сайт Регионального общественного фонда «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви».
 Протоиерей Кирилл Каледа. Бутовский полигон — Русская Голгофа // Сайт Православие и мир, 12.02.2007.
 
 

Русские православные святые

Православная иконография
Канонизированные в XX веке
Н
Новомученики в СССР
Группы православных святых